Ел Морито има више значења:

 Ел Морито (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Морито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Морито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Морито (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Морито (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Морито (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику